Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Hero (герой):

 HMS Hero — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1759; плавучая тюрьма после 1793; переименован в Rochester в 1800; разобран в 1810.
 HMS Hero — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1803; разбился 25 декабря 1811, в северном Haaks в пяти-шести милях от Текселя, вся команда погибла.
 HMS Hero — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в сентябре 1816; переименован в Wellington в декабре; превращен в учебный корабль Akbar в 1862; разобран в 1908.
 HMS Hero — винтовой 91-пушечный линейный корабль 2 ранга, спущен на воду в 1858; продан в 1871.
 HMS Hero — башенный броненосец типа Conqueror; спущен на воду в 1885; потоплен в качестве мишени в 1908.
 HMS Hero (H99) — эскадренный миноносец типа H; спущен на воду в 1936; передан Канаде как HMCS Chaudiere в 1943; разобран в 1946.

См. также 
 Hero (катер) — паровой катер
 Hero — минимум три вооруженных транспорта: два куттера и один люгер.